Beaches (polski tytuł: Wariatki) – amerykański film z 1988 roku na podstawie powieści Iris Rainer Dart, reż. Garry Marshall
 Beaches (polski tytuł: Wariatki) – amerykański film z 2017 roku na podstawie powieści Iris Rainer Dart, reż. Allison Anders